Großes Moor ist der Name folgender Moorgebiete: 
 Großes Moor bei Becklingen, Naturschutzgebiet bei Bergen, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Großes Moor bei Bokel, bei Bokel, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Naturschutzgebiet Großes Moor bei Dänschenburg, Naturschutzgebiet in Mecklenburg-Vorpommern
 Naturschutzgebiet Großes Moor bei Darze, Naturschutzgebiet in Mecklenburg-Vorpommern
 Naturschutzgebiet Ribnitzer Großes Moor, Naturschutzgebiet in Mecklenburg-Vorpommern
 Großes Moor bei Großenmoor, Naturschutzgebiet bei Burghaun, Landkreis Fulda, Hessen
 Großes Moor bei Wistedt, Naturschutzgebiet bei Tostedt, Landkreis Harburg, Niedersachsen, seit 2018 Bestandteil des Naturschutzgebietes Großes Moor und Aueniederung bei Wistedt
 Großes Moor (Vechta-Diepholz), beiderseits der Grenze zwischen den Landkreisen Vechta und Diepholz bzw. Osnabrück, Niedersachsen 
 Großes Moor (Uchte), bei Uchte, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen 
 Großes Moor (Gifhorn), bei Neudorf-Platendorf, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Großes Moor bei Hausen (Rhön), Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Großes Moor bei Dätgen, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Großes Torfmoor, bei Hille, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

Großes Moor ist
 ein ehemaliger Name des Heidmoores oder Rendswührener Moores bei Rendswühren, Schleswig-Holstein
 Namensbestandteil eines Naturschutzgebietes in Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen, siehe Großes und Weißes Moor

Großes Moor steht für: 
 Großes Moor (See), See in der Gemeinde Hohenfelde, Mecklenburg-Vorpommern
 einen Schlatt im Landkreis Diepholz, siehe Böttcher Moor

Großer Moor steht für: 
 Altstadt (Schwerin), das älteste Wohngebiet in der Altstadt der mecklenburg-vorpommerschen Landeshauptstadt Schwerin

Siehe auch:
 Großes Everstorfer Moor
 Großenmoor
 Groß-Moor